Sophisticated Boom Boom — дебютный студийный альбом британской группы Dead or Alive, выпущенный в 1984 году на лейбле Epic Records. Содержа танцевальные и синти-поп элементы, альбом имел небольшой успех в Англии, где он достиг лишь 29 позицию, но подарил группе первый сингл, попавший в Топ-40.

Оригинальное издание на кассете содержало 3 бонус-трека, позже вошедших в переиздание 2007 года.

Автором обложки выступил Питер Ашворт.

Список композиций

Участники записи 
 Пит Бёрнс — вокал
 Майк Перси — автор песен, бас-гитарист
 Тим Левер — клавишник
 Стив Кой — барабанщик
 Уэйн Хасси — композитор, гитарист

Ссылки 

Альбомы Dead or Alive
Альбомы Epic Records
Дебютные альбомы 1984 года